Purwoharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,53), 
 Desa Purwoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,03, long 111,12), 
 Desa Purwoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,53), 
 Kecamatan Purwoharjo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Purwoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,49, long 114,23), 
 Desa Purwoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,26, long 112,90), 

Robotskapade Indonesienförgreningar